Feilner ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Feilner (1863–1929), deutsche Fotografin in Oldenburg (Oldb.)
 Jean Baptiste Feilner (1844–1912), deutscher Fotograf (Bremen) und Inhaber von mehreren Filialen
 Johann Everhard Feilner (1802–1869), Zeichner, Daguerreotypist und Fotograf in Bremen
 Simon Feilner (auch Feylner, 1726–1798), deutscher Porzellanmaler und Modelleur in Höchst, Fürstenberg und Frankenthal
 Tobias Feilner (1773–1839), Berliner Tonwarenfabrikant

Siehe auch:
 Feiler